Lappvattnet kan syfta på:

Lappvattnet, Skellefteå kommun – en småort i Skellefteå kommun i Västerbottens län.
Lappvattnet, Västerbotten – en sjö i Skellefteå kommun i Västerbottens län,  (8,2 ha)
Lappvattnet (Bjurholms socken, Västerbotten) – en sjö i Bjurholms kommun i Västerbottens län,  (9,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn